Morihiro Hosokawa (jap. , Hosokawa Morihiro; * 14. Januar 1938 in Tokio) ist ein ehemaliger japanischer Politiker (parteilos→LDP→JNP→NFP→Five→GGP→DPJ→parteilos) und war von 1971 bis 1993 mit einer Unterbrechung (1983–1992) Abgeordneter im Oberhaus des japanischen Parlaments sowie von 1993 bis 1998 im Unterhaus. Von August 1993 bis April 1994 war er der 79. Premierminister Japans und führte mit seinem Koalitionskabinett die erste Nicht-LDP-Regierung seit 1955.

Frühe politische Laufbahn 
Hosokawa wurde am 14. Januar 1938 als Sohn des Politikers Hosokawa Morisada geboren.

1961 schloss Hosokawa sein Studium an der Sophia-Universität als Bachelor of Laws ab. Nachdem er mehrere Jahre für die Zeitung Asahi Shimbun gearbeitet hatte, wurde er 1971 als Mitglied der LDP für die Präfektur Kumamoto in das Japanische Oberhaus gewählt.

Nach zwei Amtszeiten im Japanischen Parlament verließ er dieses 1983, um Gouverneur der Präfektur Kumamoto zu werden, der er bis 1991 blieb.

1992 erklärte er, dass er die Korruption in der LDP nicht länger aushalten könne und trat aus, um die kurzlebige reformistische Neue Japan-Partei (, Nihon Shintō (JNP)) zu gründen.

Premierminister 

Im Sommer 1993 kam es zu einem Ereignis, das ein Jahr zuvor nur sehr wenige vorausgesagt hätten: Die LDP verlor zum ersten Mal in 38 Jahren die Mehrheit im Parlament und wurde durch eine Achtparteien-Koalitionsregierung ersetzt, die eine Reihe sozialer, politischer und wirtschaftlicher Reformen versprach. Außer von der Japanischen Kommunistischen Partei wurde die Koalition von allen früheren Oppositionsparteien unterstützt, einschließlich der neu gegründeten JNP, der Sozialistischen Partei, der Erneuerungspartei, Kōmeitō, den Sozialdemokraten und der Neuen Partei Sakigake. Hosokawa, einer der wichtigen Beteiligten bei der Bildung der Koalition, wurde zum neuen Premierminister gewählt. Sein Kabinett war mit einem Durchschnittsalter von 59,4 Jahren das jüngste seit 20 Jahren.

Eine der ersten Handlungen des neuen Premierministers war, zu sagen, was kein anderer japanischer Führer, einschließlich des Kaisers, seit 48 Jahren gesagt hatte. In seiner Ansprache vom 15. August 1993 auf den jährlichen Gedenkfeiern zum Gedenken an den Zweiten Weltkrieg räumte er öffentlich ein, dass der Zweite Weltkrieg „ein Krieg der Aggression, ein falscher Krieg war“ und drückte Verantwortlichkeit und Mitgefühl mit dessen Opfern in Japan, bei den asiatischen Nachbarn und im Rest der Welt aus.

Am 19. März 1994 besuchte er China. Die zwei Regierungen unterzeichneten ein Abkommen zum Umweltschutz.

Obwohl seine Koalition seine Gesetze zur Reformierung des Wahlsystems, die bereits Thema einer langwierigen nationalen Debatte waren, 1994 durch das Gesetzgebungsverfahren brachte, war Hosokawas Zeit als Premierminister kurz. Unter Vorwürfen, dass er in den 1980ern persönliche Fonds missbraucht hätte, wurde er später in diesem Jahr zum Rücktritt gezwungen, nur acht Monate nach Amtsantritt. Nach seinem Rücktritt wurde die Koalition vom Präsidenten der Shinseito, Tsutomu Hata geführt.

Rückzug aus dem politischen Leben 
Hosokawa trat 1996 der Shinshintō bei und ging 1998 zur Demokratischen Partei Japans (DPJ). Bereits im Mai des gleichen Jahres zog er sich aus der Politik zurück.

Danach beschäftigte er sich mit Töpferei. Seine Werke wurden in Japan und Europa ausgestellt. Er ist auch ein Berater der Zeitung The Japan Times.

Kandidatur zum Gouverneur der Präfektur Tokio 

Am 14. Januar 2014 gab Hosokawa im Alter von 75 Jahren trotz seines vorherigen Rückzugs aus der Politik seine Kandidatur für die Wahl zum Gouverneur der Präfektur Tokio am 9. Februar 2014 bekannt. Unterstützt wurde seine Kandidatur vom ehemaligen Premierminister Jun’ichirō Koizumi, der sich zusammen mit Hosokawa für einen Atomausstieg einsetzt, sowie ohne formale Wahlempfehlung aus Demokratischer Partei, Yui no Tō und Seikatsu no Tō. Die Präfektur Tokio hält 1,2 % Prozent der Aktien von Tepco (Stand September 2013) und ist damit ihr viertgrößter Aktionär. Hosokawa unterlag schließlich dem ehemaligen Gesundheitsminister Yōichi Masuzoe und landete hinter Kenji Utsunomiya auf dem dritten Platz (Masuzoe 43,4 %; Utsunomiya 20,2 %; Hosokawa 19,6 %).

Familie 
Hosokawa fungiert derzeit als (18.) Chef des Hosokawa-Klans, als dessen Mitglied er über viele verwandtschaftliche Beziehungen zu Persönlichkeiten der japanischen Geschichte aufweist. Durch die patrilinearitäre Erbfolge der Hosokawas und deren Genji-Abstammung ist er ein Nachfahre Kaiser Seiwas (und damit theoretisch auch Kaiser Jimmus, dem mythologischen Staatsgründer Japans) und somit mit dem japanischen Kaiserhaus verwandt (zumal sein Bruder mit einer Tochter von Prinz Takahito von Mikasa verheiratet ist). Andere Vorfahren Hosokawas sind beispielsweise Hosokawa Fujitaka oder Akechi Mitsuhide. Darüber hinaus ist er mütterlicherseits Mitglied der Konoe-Familie, die wiederum vom Fujiwara-Klan abstammt, weshalb er z. B. auch ein Nachfahre Tokugawa Ienaris oder Sanjō Sanetomis ist. Sein derzeit bekanntester Vorfahre ist wahrscheinlich der ehemalige Premierminister und Gründer der Taisei Yokusankai, Konoe Fumimaro, dessen Regierung mit der Einführung der Großostasiatischen Wohlstandssphäre wesentlich zum Eintritt der USA in den Pazifikkrieg beitrug.

Stammbaum (Auswahl)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Politische Ansprache zur 127. Sitzung des Parlaments, 23. August 1993
 Politische Ansprache zur 128. Sitzung des Parlaments, 21. September 1993
 Politische Ansprache zur 129. Sitzung des Parlaments, 4. März 1994

Premierminister von Japan
Gouverneur (Präfektur Kumamoto)
Mitglied des Shūgiin
Mitglied des Sangiin
Mitglied der Demokratischen Partei (Japan, 1996–2016)
LDP-Mitglied (Japan)
Japaner
Geboren 1938
Mann